Drawing the Line – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Rex Motion Picture Company
Drawing the Line – cortometraggio del 1915 diretto da Reaves Eason (B. Reeves Eason)
Drawing the Line – documentario tv del 2006 diretto da David Notman-Watt
Drawing the Line – documentario del 2013 diretto da Matthew Blyth e Alaneo Gloor
Drawing the Line – opera teatrale del 2013 di Howard Brenton